Второв — русская фамилия, известные носители:

 Второвы — Русские дворянские роды XV—XX веков.
 Второвы (купцы) — Русская купеческая династия XIX—XX веков

А 
 Второв, Александр Фёдорович (1841—1911) — российский предприниматель (отец Н. А. Второва)

Б 
 Второв, Борис Григорьевич — Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1967—1975)

И

Н

О 
 Второв, Осип Максимович (род. 1772) — Шеф Украинского пехотного полка, генерал-майор (30 августа 1814).

П

См. также 

 Второво — село, а также Второвское сельское поселение — Владимирская область.
 Особняк Второва — Спасо-хаус в Москве.
 Втор.
 Вторсырьё